Тинсли — многозначный термин:

Фамилия 
 Тинсли, Джамаал (род. 1978) — американский баскетболист.
 Тинсли, Майкл (род. 1984) — американский легкоатлет.
 Тинсли, Марион (1927—1995) — американский шашист, многократный чемпион мира по чекерсу (1955—1958 и 1975—1991).
 Тинсли, Сэмюэл (1847—1903) — английский шахматист.

Населённые пункты 
 Тинсли (Миссисипи) — невключённая территория в округе Язу, штат Миссисипи, США.
 Тинсли (Англия) (англ.) — пригород Шеффилда, Англия.

См. также